Formula 1 Indoor Trophy 1991 je bila neprvenstvena dirka Formule 1, ki je potekala 7. in 8. decembra 1991 na dirkališču Bologna Motor Show.

Prijavljeni

Rezultati

Reference
 Bologna Sprint - The GEL Motorsport Information Page

1991
Formula 1 sezona 1991